Pierre Yver, pilote automobile français ;
 Colette Yver, écrivaine féministe ;
 Étienne Yver, artiste plasticien ; 
 François Yver, évêque de Luçon ;
 Michel Yver, agriculteur et homme politique ;
 Jacques Yver, gentilhomme poitevin ;
 Pierre Yver (homme politique), homme politique français ; 
 Jean-Joseph Yver-Delabuchelerie, homme politique français.